Příjmení Kolaja nosí více významných osobností:

 Jiří Kolaja (1919–2003) – český sociolog v USA
 Marcel Kolaja (* 1980) – český politik
 Václav Kolaja (* 1971) – český diplomat